Castrojeriz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrogeriz, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Castrojeriz (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar